Абът може да се отнася за:
 Бартоломю Абът (1739 – 1817), британски търговец
 Джон Абът (1806 – 1875), британски търговец
 Джордж Абът, няколко души с това име
 Тони Абът (р. 1957), австралийски политик
 Хенри Абът (1843 – 1876), германски дипломат
 Чарлс Грийли Абът (1872 – 1973), американски астрофизик